

Patronymie 

 Audrey Flack (1931-), peintre et sculptrice américaine ;
 Caroline Flack (1979-2020), animatrice de télévision britannique ;
 Herbert Flack (1949-), acteur belge ;
 John Flack (1957-), homme politique britannique ;
 Leon Flack (1981-), patineur de vitesse sur piste courte britannique ;
 Roberta Flack (1937-), chanteuse américaine de soul, jazz et folk ;
 Sarah Flack, monteuse américaine ;
 Teddy Flack (1873-1935), athlète et joueur de tennis australien ;

et celui d'un personnage de fiction :

 Don Flack, personnage de fiction, héros de la série télévisée Les Experts : Manhattan.

Œuvres 

 , série télévisée britannique sortie en 2019.